1 gmina w Niemczech:
 Treia – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Schleswig-Flensburg

1 gmina we Włoszech: 
 Treia